Il doppio del torneo di tennis Stockholm Open 1985, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Guy Forget e Andrés Gómez che hanno battuto in finale Mike De Palmer e Gary Donnelly 6–3, 6–4.

Teste di serie 

 Joakim Nyström /  Mats Wilander (quarti di finale)
 Stefan Edberg /  Anders Järryd (semifinali)

 Heinz Günthardt /  Balázs Taróczy (primo turno)
Assente

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stockholm Open 1985